Bagrichthys är ett släkte av fiskar. Bagrichthys ingår i familjen Bagridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Bagrichthys